Чорнокнижник:

 Чорнокнижник — той, хто займається чорнокнижництвом; чаклун.
Чорнокнижник — назва людини у 17 сторіччі, що знається на арифметиці, оскільки книги з арифметики називались "Чорними книгами".

Фільми 
 «Чорнокнижник» — американський фільм в жанрі вестерн 1959 року режисера Едварда Дмитрика.
 «Чорнокнижник» — американський фільм жахів 1989 року режисера Стіва Майнера.
 «Чорнокнижник 2: Армагеддон» — американський фільм жахів 1993 року режисера Ентоні Гікокса.
 «Чорнокнижник 3: Остання битва» — американський фільм жахів 1999 року режисера Еріка Фрісера.
 «Чорнокнижник 4: Наречена диявола» — спекулятивна назва німецького фільму 1997 року, що в оригіналі має назву «Мисливець на примар Джон Сінклер: Весілля демонів» (нім. Geisterjäger John Sinclair: Die Dämonenhochzeit).

Примітки